Savile ist der Familienname folgender Personen:
 Douglas Barton Osborne Savile (1909–2000), irisch-kanadischer Botaniker und Pilzkundler 
 George Savile, 1. Marquess of Halifax (1633–1695), englischer Politiker
 Henry Savile (1549–1622), englischer Gelehrter
 Jimmy Savile (1926–2011), britischer Fernsehmoderator und DJ
 John Savile  († 1482), englischer Ritter
 Steven Savile (* 1969), britisch-schwedischer Autor

Siehe auch:
 Savile Row, Einkaufsstraße in Mayfair im Londoner Stadtbezirk City of Westminster
 Saville